Walsingham – paese della contea del Norfolk, in Inghilterra

Persone 
 Francis Walsingham – politico e diplomatico inglese
 Percy Walsingham – calciatore inglese
 Thomas Walsingham – storico inglese, cronista medievale e priore di Wymondham

Altro 
 Basilica di Nostra Signora di Walsingham – basilica cattolica romana di Houghton Saint Giles, Norfolk, Inghilterra
 Nostra Signora di Walsingham – appellativo che cattolici e anglicani attribuiscono alla Beata Vergine Maria